Сан Хуан де лос Дуран има више значења:

 Сан Хуан де лос Дуран (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан де лос Дуран (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику